

Населені пункти та їхні частини
 Войновиці — село в гміні Черниця Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Войновиці — село в гміні М'єнкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Войновиці — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Войновиці — село в гміні Кетш Ґлубчицького повіту Опольського воєводства
 Войновиці — село в гміні Кшановіце Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Войновиці — село в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Войновиці — село в гміні Цьмелюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Войновиці — село в гміні Опалениця Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Войновиці — село в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Войновиці — осада в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки